Christiane F. — саундтрек Дэвида Боуи к одноимённому фильму о Кристиане Ф, изданный в 1981 году.

Об альбоме 
Немецкое название фильма звучит, как «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» («Мы, дети станции Зоо»), со ссылкой на одноименную железнодорожную станцию в Берлине. Дэвид Боуи, любимый певец Кристианы того времени, появляется в фильме в роли себя самого на концерте.

Список композиций 
Все песни написаны Дэвидом Боуи, за исключением отмеченных.
 «V-2 Schneider» — 3:09
 «TVC 15» — 3:29
 «Heroes/Helden» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 6:01
 «Boys Keep Swinging» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 3:16
 «Sense of Doubt» — 3:56
 «Station to Station» (live) — 8:42
 «Look Back in Anger» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 3:06
 «Stay» — 3:20
 «Warszawa» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 6:18

Примечания: Версия композиции «TVC 15» ранее не издавалась. «Station to Station» — концертная версия из альбома Stage. Композиция «Stay» — версия песни из сингла, который был выпущен только на территории США.

Хит-парады

Примечания 

Альбомы Дэвида Боуи
Саундтреки RCA Records
Альбомы, спродюсированные Тони Висконти
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Боуи